Tenaris:
 Tenaris (компания) — компания по производству стальной трубной продукции; зарегистрирована в Люксембурге;
 Tenaris (растение) — международное научное (латинское) название рода растений семейства Кутровые.